Atemnot bezeichnet
 medizinisch die Dyspnoe

 Atemnot (1984), österreichisches Filmdrama
 Atemnot (1991), deutsche Fernseh-Groteske
 Tatort: Atemnot, deutscher TV-Krimi